Alain Desrosières (1940-2013), spécialiste français de l'histoire des statistiques
 Antoine Desrosières (1971-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma français